Саринье́на () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 275.70 км². Население — 4428 человек (на 2010 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Известные жители 
 Хуан Кристобаль Кальвете де Эстрелья — знаменитый испанский гуманист и историк XVI века, изящный поэт, Хронист Индий.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sariñena en Pueblos-España.org
 Sariñena en AragonEsAsi.com
 Saridigital, portal de noticias y actualidad de Sariñena

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски